Prospect House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Prospect House (District of Columbia), ID-Nr. 72001430
 Prospect House (Massachusetts), ID-Nr. 89001568

Siehe auch:
 Prospect Hall